Palazzo Giandonati, construído no século XIII, também chamado de Palazzo Canacci-Giandonati
Palazzo Canacci, construído no século XV, também chamado de Palazzo Canacci-Giandonati